Стенько Григорій Терентійович (1928 — ?) — заслужений металург УРСР, сталевар. Депутат Верховної Ради СРСР 8—10-го скликань.
 Стенько Сергій Володимирович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Примітки